Tödliche Liebe steht für folgende Filme:

 Schimanski: Tödliche Liebe, deutscher Fernsehfilm von Andreas Kleinert (2000)
 Tödliche Liebe – Das Geheimnis von Avalon, alternativer Titel von The Dead Will Tell, US-amerikanischer Film von Stephen T. Kay (2004)